Будзинский — фамилия польского происхождения, русифицированный вариант фамилии Будзыньский (), обычно происходящей от топонима Будзынь.
 Будзинский, Андрей Александрович (1917—1989) — советский спортсмен, мастер спорта СССР, участник чемпионатов СССР по самбо, участник Великой Отечественной войны.
 Будзинский, Винкентий (1815—1866) — польский писатель; автор исторических романов.
 Будзинский, Владимир Адольфович (1865—1923) — русский врач-курортолог.
 Будзинский, Марек (род. 1939) — польский архитектор и градостроитель.
 Будзински, Робер (род. 1940) — французский футболист.
 Будзинский, Станислав Мартынович (1824—1895) — ординарный профессор, учёный в области уголовного права.

 Будзыньский, Станислав Янович (1894—1937) — русский революционный деятель.

См. также 
 Будзин
 Будзинкан

Примечания